Tag des Blutes steht für:

 Tag des Blutes (Dies sanguinis) im Kybele- und Attiskult, siehe Kybele- und Attiskult #Das Märzfest
 Aschura im schiitischen Islam